Costetti ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Costetti (1874–1949), italienischer Maler
 Romeo Costetti (1871–1957), italienischer Maler